Сегама (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 35,07 км². Население — 1530 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

История 
Муниципалитет основан в 1615 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Zegama/Zegamako Udala
 Cegama en la web de la diputación

Муниципалитеты Гипускоа